A 2008-as brit nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt a Donington Parkban rendezték június 22-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Brit
Motorversenyzés az Egyesült Királyságban